Китайско-суринамские отношения — двусторонние отношения между КНР и Республикой Суринам, установленные в 1976 году.

В Республике Суринам действует посольство КНР, посол — Ху Шоуцинь.

История 
26 ноября 2012 года министр иностранных дел Республики Суринам  нанёс визит в Китайскую Народную Республику.

28 мая 2016 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент Республики Суринам Дези Баутерсе обменялись поздравительными посланиями по случаю юбилея — 40-летия с момента установления дипломатических отношений.

24 сентября 2018 министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И встретился с вице-президентом Суринама, а также министром иностранных дел республики.

6 апреля 2019 года прошла на данный момент последняя встреча должностных лиц Китая и Суринама: президент Республики Суринам Дези Баутерсе провёл встречу с заместителем председателя НПКСК Шао Хуном.

В 2020 году Суринам стал одной из 53 стран, поддержавших китайский Закон о защите национальной безопасности в Гонконге.

Суринам
Китай